Ци́ммерман ( — «плотник») — фамилия немецкого происхождения.

Циммерманы — несколько рыцарских и дворянских родов Европы и Российской империи.

Персоналии

А 
 Циммерман, Август Альберт (1808—1888) — немецкий художник.
 Циммерман, Аврум Германович (1830—1908) — российский военный, герой Крымской войны.
 Циммерман, Аким Константинович (1817—1887) — русский педагог, юрист, учёный.
 Циммерман, Алоиз — швейцарский кёрлингист.
 Циммерман, Альберт Карл Генрих (1828—1880) — немецкий актёр.
 Циммерман, Андре (1939—2019) — французский шоссейный велогонщик.
 Циммерман, Аннемари (род. 1940) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Циммерман, Антон Михайлович (1820—после 1859) — профессор Московского университета по кафедре гражданских законов Царства Польского, статский советник.
 Циммерман, Аполлон Эрнестович (1825—1884) — российский военачальник, генерал от инфантерии.
 Циммерман, Артур (1864—1940) — немецкий политик.

Б 
 Циммерман, Бернд Алоис (1918—1970) — немецкий композитор и музыковед.
 Циммерман, Беттина (род. 1975) — немецкая актриса кино и телевидения.

В 
 Циммерман, Вальтер (1892—1980) — немецкий ботаник, автор теломной теории строения древнейших растений.
 Циммерман, Вальтер (род. 1949) — немецкий композитор-авангардист.
 Циммерман, Верена (род. 1979) — немецкая актриса кино и телевидения.
 Циммерман, Вильгельм (1807—1878) — немецкий историк и поэт.
 
 Циммерман, Вольф Мартин (ум. 1739) — плавильный мастер из Саксонии, прибывший в Россию в 1701 году как специалист по горному делу.
 Циммерман, Вольфхарт (1928—2016) — немецкий физик-теоретик.

Г 
 Циммерман, Георг (род. 1997) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Циммерман, Герберт (1907—1965) — немецкий юрист, офицер СС, командир полиции безопасности и СД в Белостоке.
 Циммерман, Герман Карлович (1896—1981) — астроном, сотрудник Николаевской астрономической обсерватории.
 Циммерман, Герхард (1927—1989) — министр тяжёлого машиностроения ГДР.
 Циммерман, Герхард (род. 1942) — немецкий конькобежец.
 Циммерман, Говард (1926—2012) — американский химик.

Д 
 Циммерман, Дан (род. 1966) — немецкий рок-музыкант, ударник групп Gamma Ray и Freedom Call.
 
 Циммерман, Джордж (род. 1983) — американский патрульный-волонтёр, застреливший темнокожего подростка.
 Циммерман, Джоэль (род. 1981) — канадский диджей, известный как Deadmau5.

И 
 Циммерман, Иоанн Георг (1728—1795) — швейцарский врач, писатель и философ.
 Циммерман, Иоганн Баптист (1680—1758) — немецкий архитектор, живописец и лепщик-декоратор.
 Циммерман, Иоганн Якоб (1644—1693) — немецкий богослов, математик, астролог и астроном.

К 
 Циммерман, Карл (1897—1983) — американский социолог.
 Циммерман, Карл Иванович (1785—1860) — российский юрист, тайный советник.
 Циммерман, Клаус (род. 1952) — немецкий экономист.
 Циммерман, Клеменс фон (1788—1869) — немецкий художник.
 Циммерман, Кристиан (1800—1867) — немецкий и американский энтомолог.
 Циммерман, Кристоф (род. 1993) — немецкий футболист.

Л 
 Циммерман, Ли (род. 1969) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Циммерман, Луи (1873—1954) — нидерландский скрипач.

М 
 Циммерман, Маргарита Владимировна (?—1934)
 Циммерман, Маркус (род. 1964) — немецкий бобслеист, двукратный олимпийский чемпион (1998, 2002).
 
 Циммерман, Михаил Артурович (1887—1935) — русский юрист.
 Циммерман, Моше (род. 1943) — израильский учёный, специалист по истории нацизма, профессор.

Н 
 Циммерман, Ник (род. 1987) — американский футболист.
 Циммерман, Николай Владимирович (1890—1942) — советский астроном, сын В. А. Циммермана.

О 
 Циммерман, Оттилия Владимировна (1863—1920)
 Циммерман, Отто (1892—1979) — швейцарский шахматист.

П 
 Циммерман, Павел Иванович (1811—1890) — врач.
 Циммерман, Пауль (1895—1980) — бригадефюрер СС, генерал-майор полиции, руководитель СС и полиции в Николаеве.
 Циммерман, Поль (род. 1964) — французский математик, научный сотрудник INRIA, постоянный член программных комитетов конференций Arith и RNC.
 Циммерман, Пьер Жозеф Гийом (1785—1853) — французский пианист, композитор и музыкальный педагог.

Р 
 Циммерман, Ракель (род. 1983) — бразильская топ-модель.
 Циммерман, Райнхард Себастиан (1815—1893) — немецкий живописец, отец Эрнста Циммермана.
 Циммерман, Роберт (1824—1898) — австрийский философ.
 Циммерман, Роберт Аллен (Боб Дилан; род. 1941) — американский певец, поэт, художник и киноактёр.
 Циммерман, Роман Эмильевич (Гвоздев; 1866—1900) — российский экономист и писатель.

Т 
 Циммерман, Табеа (род. 1966) — немецкая альтистка.

У 
  (род. 1943) — немецкий композитор и дирижёр.
 Циммерман, Уокер (род. 1993) — американский футболист, защитник клуба MLS «Даллас».

Ф 
 Циммерман, Фёдор Михайлович (1806—1888) — российский гитарист-виртуоз и композитор.
 Циммерман, Филипп (род. 1954) — американский программист.
 Циммерман, Франк Петер (род. 1965) — немецкий скрипач.
 Циммерман, Франц — швейцарский кёрлингист.
 Циммерман, Фридрих (1925—2012) — немецкий политик, министр внутренних дел и транспорта ФРГ в 1980-х годах.

Х 
 Циммерман, Херберт (род. 1954) — немецкий футболист.
 Циммерманн, Херберт (1917—1966) — немецкий спортивный журналист и футбольный комментатор.
 Циммерман, Хильда (1920—2002) — австрийская политическая активистка, борец против нацизма.

Э 
 Циммерман, Эберхард Август Вильгельм фон (1743—1815) — немецкий географ, биолог и философ.
 Циммерман, Эвелина Владимировна
 Циммерман, Эгон (1939—2019) — австрийский горнолыжник.
 Циммерман, Эдит (род. 1941) — австрийская горнолыжница.
 Циммерман, Элвуд (1912—2004) — американский и австралийский энтомолог.
 Циммерман, Эрнст (1852—1901) — немецкий художник, сын Райнхарда Циммермана.

Ю

Я 
 Циммерман, Яков Саулович (1922—2020) — советский и российский учёный-медик, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997).

Сёстры Циммерман 
 Сёстры Циммерман — педагоги, основательницы первой в Перми частной школы-гимназии; возможные прототипы героинь пьесы Чехова «Три сестры»:
 Циммерман, Оттилия Владимировна (1863—1920) — старшая сестра, была начальницей школы, позднее гимназии.
 Циммерман, Маргарита Владимировна (?—1934) — средняя сестра.
 Циммерман, Эвелина Владимировна (в замужестве — Генних) — младшая сестра.

Другое 
 Цимерман
 «» — музыкальное издательство, основанное Ю. Г. Циммерманом в Санкт-Петербурге в 1876 году.
 «Циммерман» — компания по производству фортепиано, основанная в Лейпциге в 1884 году.

См. также 
 Дом Вильгельма Циммермана (Щецин)
 Телеграмма Циммермана — телеграмма, использованная президентом США Томасом Вудро Вильсоном для обоснования объявления войны Германии в конце Первой мировой войны.
 Тиммерман
 Герб Цимерман
 Цимерман